El término Razdólnoye (en kazajo y ) puede referirse a:

Razdólnoye (Yesil, Akmola), localidad del raión de Yesil de la provincia de Akmola.
Razdólnoye (Sandyktau, Akmola), localidad del raión de Sandyktau de la provincia de Akmola.
Razdólnoye (Tselinograd, Akmola), localidad del raión de Tselinograd de la provincia de Akmola.
Razdólnoye (Zerendi, Akmola), localidad del raión de Zerendi de la provincia de Akmola.
Razdólnoye (Kazajistán Occidental), localidad de la provincia de Kazajistán Occidental.
Razdólnoye (Kazajistán Oriental), localidad de la provincia de Kazajistán Oriental.
Razdólnoye (Kazajistán Septentrional), localidad de la provincia de Kazajistán Septentrional.
Razdólnoye (Kostanay), localidad de la provincia de Kostanay.

Razdólnoye (Lokot, Altái), localidad del raión de Lokot del krai de Altái.
Razdólnoye (Ródino, Altái), localidad del raión de Ródino del krai de Altái.
Razdólnoye (Mazánov, Amur), localidad del raión de Mazánov del óblast de Amur.
Razdólnoye (Shimanovsk, Amur), localidad del raión de Shimanovsk del óblast de Amur.
Razdólnoye (Shimanovsk, Amur), localidad del raión de Tambovka del óblast de Amur.
Razdólnoye (Chuvasia), localidad de la república de Chuvasia.
Razdólnoye (Óblast Autónomo Hebreo), localidad del Óblast Autónomo Hebreo.
Razdólnoye (Bagratiónovsk, Kaliningrado), localidad del raión de Bagratiónovsk del óblast de Kaliningrado.
Razdólnoye (Nésterov, Kaliningrado), localidad del raión de Nésterov del óblast de Kaliningrado.
Razdólnoye (Právdinsk, Kaliningrado), localidad del raión de Právdinsk del óblast de Kaliningrado.
Razdólnoye (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo.
Razdólnoye (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar.
Razdólnoye (Sochi, Krasnodar), localidad de la unidad municipal de la ciudad-balneario de Sochi del krai de Krasnodar.
Razdólnoye (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk.
Razdólnoye (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod.
Razdólnoye (Novosibirsk), localidad del óblast de Novosibirsk.
Razdólnoye (Omsk), localidad del óblast de Omsk.
Razdólnoye (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo.
Razdólnoye (Osetia del Norte), localidad de la república de Osetia del Norte - Alania.
Razdólnoye (Penza), localidad del óblast de Penza.
Razdólnoye (Primorie), localidad del krai de Primorie.
Razdólnoye (Riazán), localidad del óblast de Riazán.
Razdólnoye (Korsákov, Sajalín), localidad de la unidad municipal de Korsákov del óblast de Sajalín.
Razdólnoye (Névelsk, Sajalín), localidad de la unidad municipal de Névelsk del óblast de Sajalín.
Razdólnoye (Smirnij, Sajalín), localidad de la unidad municipal de Smirnij del óblast de Sajalín.
Razdólnoye (Krasnopartizanski, Sarátov), localidad del raión Krasnopartizanski del óblast de Sarátov.
Razdólnoye (Lisye Gory, Sarátov), localidad del raión de Lisye Gory del óblast de Sarátov.
Razdólnoye (Sverdlovsk), localidad del óblast de Sverdolovsk.
Razdólnoye (Stávropol), localidad del krai de Stávropol.
Razdólnoye (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado.
Razdólnoye (Vorónezh), localidad del óblast de Vorónezh.
Razdólnoye (Zabaikalie), localidad del krai de Zabaikalie.

/ 

Razdólnoye (Dzhankoy, Crimea), localidad del raión de Dzhankoy de la República Autónoma de Crimea.
Razdólnoye (Razdólnoye, Crimea), localidad, centro administrativo del raión de Razdólnoye de la República Autónoma de Crimea.
Razdólnoye (Simferópol, Crimea), localidad del raión de Simferópol de la República Autónoma de Crimea.
Razdólnoye (Sovetsk, Crimea), localidad del raión de Sovetsk de la República Autónoma de Crimea.